Paolo Zanetti (Valdagno, 16 de dezembro de 1982) é um ex-futebolista italiano que atuava como meia. Atualmente, é treinador do .

Títulos
Vicenza

 Série B Italiana: 1999-00

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Lanerossi Vicenza Virtus
Futebolistas do Empoli Football Club
Futebolistas do Ascoli Calcio 1898 FC
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas do Football Club Grosseto Società Sportiva Dilettantistica
Futebolistas da AC Reggiana
Treinadores da AC Reggina
Treinadores da Sudtirol
Treinadores da Vicenza